Cherish

 Cherish (skupina) – americká hudební skupina
 Cherish (album, David Cassidy) – album zpěváka Davida Cassidyho z roku 1972
 Cherish (album, Seiko Matsuda) – album zpěvačky Seiko Matsuda z roku 2011
 „Cherish“ (píseň, The Association) – píseň skupiny The Association z roku 1966
 „Cherish“ (píseň, Kool & the Gang) – píseň skupiny Kool & the Gang z roku 1985
 „Cherish“ (píseň, Madonna) – píseň zpěvačky Madonny z roku 1989